Aedesia peut faire référence à :
 Aedesia, un philosophe grecque de l'école néoplatonicienne qui vivait à Alexandrie au cinquième siècle de notre ère ;
 Aedesia, un genre de plantes de la famille des Asteraceae.